Josef Schützenberger ist der Name folgender Personen:

* Josef Schützenberger (Politiker, 1794) (1794–1877), österreichischer Apotheker und Politiker, Reichstagsabgeordneter 
 Josef Schützenberger (Politiker, 1918) (1918–2009), österreichischer Politiker (SPÖ), Oberösterreichischer Landtagsabgeordneter